Horvátország
 Lađevac, falu Okucsány községben, Bród-Szávamente megyében
 Donji Lađevac, falu Szluin községben, Károlyváros megyében
 Gornji Lađevac, falu Szluin községben, Károlyváros megyében